Borre se poate referi la:
 Borre (Norvegia), localitate din comuna Horten, provincia Vestfold, Norvegia 
 Borre, Nord, comună în departamentul Nord, Franța